Obiekt sterowania, obiekt regulacji (ang. plant) – każdy proces (np. napędzanie) lub zjawisko (np. przepływ cieczy) podlegające sterowaniu (regulacji).

Zobacz też 
 teoria sterowania

Teoria sterowania